Sar steht für:
 Sar (Eukaryoten), taxonomische Großgruppe
 Sar (Assyrien), Herrschertitel
 Sar (Fluss), Fluss in Galicien, Spanien
 O Sar, Comcarca in Galicien, Nordspanien

Sar ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Sar (1747–1817), französisch-deutscher Theologe und Romanist
 Babacar Sar (* 1962), mauretanischer Ringer
 Edwin van der Sar (* 1970), niederländischer Fußballtorhüter
 Franco Sar (1933–2018), italienischer Zehnkämpfer und Stabhochspringer 
 Maya Sar (* 1981), bosnische Sängerin

sar steht für:
 sar (Software), Softwaresammlung zur Systemaktivitätsprotokollierung

SAR ist Abkürzung für:
 Search and Rescue, englisch für Suche und Rettung, siehe Suche und Rettung in Luft- und Seenotfällen

Geografie:
 Sarawak, Bundesstaat von Malaysia
 South African Republic, siehe Südafrikanische Republik
 Special Administrative Region, Abkürzung für Hongkong und Macau als Sonderverwaltungszonen der Volksrepublik China
 Syrian Arab Republic, siehe Syrien

Geschichte und Wirtschaft:
 SAR (Mesopotamien), mesopotamische Wertbezeichnung
 Saudi-Riyal, saudi-arabische Währung
 South Alberta Regiment, kanadisches Infanterieregiment
 Stock Appreciation Rights, virtuelle Aktienoptionen von Unternehmen
 Sturmabteilung Reserve, militärische Reserveeinheit der SA

Naturwissenschaften:
 Sarkosin, nicht-proteinogene Aminosäure
 Scaffold Associated Regions/Scaffold Attachment Regions, spezielle Regionen in eukaryontischen Genomen
 Second Assessment Report, Klimabericht, siehe Zweiter Sachstandsbericht des IPCC
 Structure-Activity Relationship in Pharmakologie und Chemoinformatik, siehe Struktur-Wirkungsbeziehung
 Systemic Acquired Resistance, Schutzmechanismus bei Pflanzen

Organisationen und Einrichtungen:
 Servicio Aéreo de Rescate, spanische Rettungsorganisation 
 Société romand d'apiculture, Verein der Bienenfreunde in der Schweiz
 Society for Artistic Research, Internationale Gesellschaft zur Entwicklung, Vernetzung und Verbreitung von künstlerischer Forschung

Technik:
 Search and Rescue, Galileo-Dienst, siehe Galileo (Satellitennavigation) #Dienste
 Siemens Argonaut Reaktor, Forschungsreaktor an der Technischen Universität München
 Simultaneous Auto Regressive, computergestütztes Verfahren zur Texturanalyse
 Semi-Anechoic Room, nur teilweise mit Absorbern ausgekleidete Kammer
 Specific Absorption Rate, physikalische Größe, siehe Spezifische Absorptionsrate
 Speicheradressregister, Register eines Prozessors
 Storage Aspect Ratio, Seitenverhältnis der Bildauflösung
 Successive Approximation Register in der Signalwandlung, siehe Analog-digital-Umsetzer #Sukzessive Approximation
 Synthetic Aperture Radar in der Radartechnik
 Sicherheitsrelevante Anwendungsregeln, Begriff der sicherheitsorientierten Prüfung der Schweizerischen Bundesbahnen für Sicherungsanlagen
 Starkstrom-Anschalte-Relais, Relais zur Steuerung eines Starkstromverbrauchers

Unternehmen:
 SAR Elektronic (Steuerung, Automation, Regeltechnik), Unternehmen für Industrie- und Prozessautomation
 SAR Records, Plattenfirma von Sam Cooke
 South African Railways, heute Transnet Freight Rail
 South Australian Railways

Siehe auch:
 Saar (Begriffsklärung)
 Purian Sar
 Sahr
 Sarr

Abkürzung